Tingi steht für:
 Tingi (Tansania), Gemeinde im Distrikt Kilwa
 die Stadt Tanger in der Antike
 Tingi Hills, Gebirge und Primärwald in Sierra Leone
 Tingi-Hills-Waldreservat, Naturschutzgebiet in Sierra Leone